Le nom Ignite peut signifier :

Musique 
 Ignite, groupe américain de hardcore mélodique.

Sport 
 L'Ignite, équipe de basket-ball de la NBA Gatorade League.

Autre 
 Ignite, une méthode de présentation par le biais d'un diaporama de vingt diapositives.